TGM7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 15-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 710 амінокислот, а молекулярна маса — 79 941.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, ацилтрансфераз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки